Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Bradford
 Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Calderdale
 Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Bolton
 Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Stoke-on-Trent
 Bank Top – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w Newcastle upon Tyne